La Coupe d'Europe FIBA 2021-2022 est la  de la Coupe d'Europe FIBA, considéré officieusement comme la quatrième compétition européenne de clubs dans la hiérarchie du basket-ball européen.

Équipes participantes

Calendrier

Compétition

Qualifications

Tournoi de qualification 1

Tournoi de qualification 2

Tournoi de qualification 3

Tournoi de qualification 4

Lucky losers 
En raison de la qualification en Ligue des Champions de l'U-BT Cluj-Napoca et du BC Prometeï Kamianske, deux places supplémentaires sont attribuées aux deux meilleures équipes qui n'ont pas remporté leur tournoi de qualification, sur la base de leurs résultats (différence de points) en demi-finales et finales.

Ces places sont attribuées au Donar Groningen (+19) et au Trefl Sopot (+4), devant l'Hapoël Haïfa (+0) et Ironi Ness Ziona (-5).

Saison régulière

Premier tour 

Légende :

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Groupe E 

|}

Groupe F 

|}

Groupe G 

|}

Groupe H 

|}

Deuxième tour 
Kyiv Basket doit déclarer forfait pour son dernier match de poule en raison du conflit entre l'Ukraine et la Russie. La FIBA Europe décide d'exclure Avtodor Saratov de la compétition par la suite et de les remplacer par Bakken Bears.

Légende :

Groupe I 

|}

Groupe J 

|}

Groupe K 

|}

Groupe L 

|}

Phase finale

Tableau 

* équipe évoluant à domicile.

Récompenses individuelles

Récompenses de la saison 
 MVP :  Jamar Smith ( Bahçeşehir Koleji SK)

Récompenses hebdomadaires

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Euroligue 2021-2022
 EuroCoupe 2021-2022
 Ligue des Champions 2021-2022

Lien externe 
Site officiel de la FIBA Europe Cup 

2022
Coupe d'Europe FIBA
Basket-ball M4